Глоду има више значења:

 Глоду (Калинешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Глоду (Леордени), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Глоду (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Глоду (Валча), насеље у округу Валча у Румунији